De Nederlandse kampioenschappen snooker 2012 vonden plaats van 10 maart tot en met 18 maart in Snookercentrum de Dieze in 's-Hertogenbosch.

Het toernooi bestaat uit 5 disciplines: Heren, Dames, Junioren, Senioren en Koppels.
De voorronden voor deze kampioenschappen zijn gehouden van 4 februari tot en met 12 februari 2012.
Voor het hoofdtoernooi zijn 20 heren, 2 dames, 8 senioren en 1 koppel geplaatst. Aangevuld met de kwalificanten wordt het hoofdtoernooi met 64 heren, 8 dames, 2 junioren, 32 senioren en 16 koppels gespeeld.

Toernooischema's

Heren

Dames

Junioren

Senioren

Centuries 
Mario Wehrmann 124

Nederlandse kampioenschappen snooker
Snooker in 2012
Sportevenement in 's-Hertogenbosch